Résultats du Championnat d'Europe de football 1992.

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Demi-finales

Finale 

Championnat d'Europe de football 1992